Мантикора (фильм):
  — фильм 2005 года, режиссёр Трипп Рид.
 Мантикора (фильм, 2011) — фильм 2011 года, режиссёр Вл. Китт (Владимир Музыченков), снят в 3D-формате.
 Примечания